

Patronyme 

 Nikola Zaric (*1961-2017), sculpteur suisse 
 Dragana Zarić (*1977), joueuse de tennis serbe

Homonymie de patronyme